Werner Göritz ist der Name folgender Personen:

* Werner Göritz (General) (1892–1958), deutscher General
 Werner Göritz (Maler) (1901–1976), deutscher Maler und Grafiker